Täublmühle ist der Ortsname von

 Täublmühle (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Täublmühle (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern